Centroptilum är ett släkte av dagsländor. Centroptilum ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Centroptilum